Galeria Miłość w Toruniu – galeria sztuki współczesnej w Toruniu.

Lokalizacja 
Galeria znajdowała się w południowej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Mostowej 7/2a, w sąsiedztwie Hotelu Spichrz.

Historia 
Galeria działała w latach 2014–2017, a jej założycielami i zarazem kuratorami byli: Natalia Wiśniewska i Piotr Lisowski. Można w niej było oglądać wystawy prac sztuki współczesnej artystów tworzących w Polsce oraz za granicą.

Galeria współpracowała z Fundacją You Have It. Realizowała także wystawy w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 roku jej działalność została zawieszona.

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy 

Galerie sztuki w Toruniu
Zabytkowe kamienice w Toruniu